Flächenland steht für:

 Flächenländer, Bundesländer in Deutschland und Österreich, die keine Stadtstaaten sind, siehe Flächenstaat #Bundesstaaten
 Flatland, Roman von Edwin Abbott Abbott

Siehe auch: